

Geografia 
 Francia
 Ventenac – comune nella regione dell'Occitania
 Ventenac-Cabardès – comune nella regione dell'Occitania
 Ventenac-en-Minervois – comune nella regione dell'Occitania